Niculae ist ein rumänischer Familienname und ein männlicher Vorname.

Namensträger

Familienname 
 Constantin Niculae (* 1955), rumänischer Judoka
 Daniel Niculae (* 1982), rumänischer Fußballspieler
 Marius Niculae (* 1981), rumänischer Fußballspieler

Vorname 
 Niculae-Cornel Crăciun (* 1925), rumänischer Skisportler
 Niculae Micu (1933–2010), rumänischer Diplomat

Siehe auch 
 Nicolae

Männlicher Vorname
Familienname
Rumänischer Personenname